Amphilochoides är ett släkte av kräftdjur som beskrevs av Sars 1892. Amphilochoides ingår i familjen Amphilochidae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life och Dyntaxa:

Källor

Externa länkar 

Märlkräftor
Amphilochoides